

Жінки 
 Шоліна Галина Семенівна (1918—2007) — українська радянська співачка (ліричне сопрано), Заслужена артистка УРСР. Солістка Київського державного театру опери та балету.

Чоловіки 
 Шолін Ігор Миколайович (1982—2009) — український футболіст, півзахисник, відомий виступами у складі футбольного клубу «Динамо» (Хмельницький).